Niemcy:
 Blaubach – dzielnica Blaufelden w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Schwäbisch Hall
 Blaubach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Kusel
 Blaubach – rzeka, dopływ Prims
 Blaubach – rzeka, dopływ Wied